Pekanbaru (deutsch „Neuer Markt“) ist die Hauptstadt in der indonesischen Provinz Riau und liegt nahe der Ostküste der Insel Sumatra.

Die Stadt hat eine Fläche von 446,5 km² und liegt zwischen zwei in West-Ost-Richtung fließenden Flüssen (einer davon der Siak). Im Jahr 2014 hatte sie ca. 1.093.416 Einwohner.

Pekanbaru ist ein Flusshafen am Siak, über den der Schiffsverkehr zur Straße von Malacca führt. Südlich des Stadtzentrums liegt der Internationale Flughafen Sultan Syarif Qasim II.

Die Stadt besteht aus 9 Unterdistrikten (Kecamatan).

Seit dem 17. Jahrhundert bestand an diesem Ort eine Siedlung, die im späten 19. Jahrhundert zu einer Stadt mit Kaffeehandel und Kohleindustrie wuchs.
1939 wurde in der Nähe der Stadt Öl entdeckt, welches eine treibende Kraft hinter der ökonomischen Entwicklung Pekanbarus bildet.

Die Straßen hier sind auffallend breit.
Die Großstadt ist eine der saubersten in Indonesien und erhielt 2006 sowie 2007 den „Adipura“-Preis („Saubere Stadt“). In der Trockenzeit leidet die Stadt oft unter dem Rauch der im Umland ausbrechenden Waldbränden.

Pekanbaru ist ein wichtiger Einreiseort für Touristen, die aus Singapur kommen. Beliebte Märkte sind der Pasar Pusat (Essen) sowie Pasar Bawah und Pasar Tengeh (Chinesische Waren).
Touristisch interessant sind die Große Moschee An-Nur, die Fischteiche Alam Mayang, das Museum Sang Nila Utama, der Riau-Kulturpark, der Prinzessin Kaca Mayang-Garten, die Soeman HS-Bücherei und der Sari-Talsperre. Pekanbaru hat sich zu einem Zentrum malaiischer Kultur entwickelt, seit 2004 wird ein malaiisches Kulturfest gefeiert.

Weblinks 

 www.pekanbaru.go.id Homepage der Stadt (indonesisch)

Einzelnachweise 

Ort in Asien
Ort auf Sumatra
Geographie (Riau)
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Ort mit Binnenhafen